Korg kan syfta på:

 Korg – ett förvaringskärl av flätat material
 Korgflätning – en sammanfattande benämning på flätteknik använd inom olika icke-textila hantverksformer
 Korg – en del av en växt, se blomställning 
 Korgblommiga växter – en mycket stor familj av blommande växter
 Korg Inc. – en japansk tillverkare av synthesizers

Sammansättningar
 Cykelkorg – en korg som används som bagageutrymme på cyklar
 Kundkorg – en korg, ofta gjord av plast eller metall, som kunder använder i butiker
 Papperskorg – en behållare att slänga avfall i

Se även
 Korgen